Hopen steht für:

 Hopen, Insel im Spitzbergen-Archipel
 Hopen, Ortsteil von Sankt Michaelisdonn, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Flugplatz Hopen, umgangssprachliche Bezeichnung für den Flugplatz St. Michaelisdonn, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Burg Hopen, Wasserburg in der Stadt Lohne (Oldenburg), Landkreis Vechta, Niedersachsen

Hopen ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Hopen (* 1961), norwegischer Radrennfahrer